De Steeg (Gelderland), een dorp in de Nederlandse provincie Gelderland
De Steeg (Limburg), een buurtschap van Sevenum in de Nederlandse provincie Limburg